Heilinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Heilinger (1859–1921), österreichischer Politiker (DnP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Heinrich Heilinger (1899–nach 1944), österreichischer Schauspieler bei Bühne und Film